Капа () — лесопарк в Эстонии в центре посёлка Кохила, занимающий площадь в 3,2 гектара. 

На территории лесопарка находится также липовая аллея, которая расположена вдоль улицы Тёэстузе.

В лесопарке преобладают хвойные виды деревьев, такие, как сосна обыкновенная и ель европейская. Встречаются также лиственные деревья: берёза повислая, липа сердцевидная, клён остролистный, черёмуха обыкновенная, рябина, ива, дуб.

В лесопарке есть освещение, скамейки, турники, площадка для выгула собак.

Лесопарк находится под охраной государства.

Примечания 

Сады и парки Эстонии
Волость Кохила